P61 ou P-61 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 LÉ Samuel Beckett (P61), un navire de la Marine irlandaise ;
 HMBS Nassau (P-61), un patrouilleur des Forces armées bahaméennes ;
 HMS Varangian (P61), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Northrop P-61 Black Widow, un avion de chasse américain.

Médecine 
 Autres affections hématologiques de la période périnatale, d’après la Classification internationale des maladies ;

Sport automobile 
 BRM P61, une formule 1 de l’écurie britannique British Racing Motors.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres